Нонгкхай:

 Нонгкхай — провинция в северо-восточной части Таиланда, в регионе Исан.
 Нонгкхай — город на северо-западе Таиланда на реке Меконг, столица одноимённой провинции.